Ф. Мю́ррей А́брахам (, настоящее имя — Мю́ррей А́брахам (); род. 24 октября 1939, Питтсбург, Пенсильвания, США) — американский актёр. Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» за роль Антонио Сальери в фильме «Амадей» (1984). Наиболее известен по ролям в фильмах «Лицо со шрамом» (1983) и «Найти Форрестера» (2000), а также в сериале «Родина» (2012—2018).

Биография 
Абрахам является ассирийцем по отцу и итальянцем по матери.

В течение нескольких десятков лет играл в телесериалах, снимался в рекламных роликах и в кино, при этом его имя оставалось практически неизвестным.

В 1983 году Милош Форман пригласил его сыграть Антонио Сальери в историческом фильме «Амадей», и за эту роль Ф. Мюррею Абрахаму была присуждена престижная премия Американской киноакадемии «Оскар». После этого неожиданного прорыва в работах актёра стали роли злодеев («Имя розы», «Последний киногерой»).

После «Имени розы» у Абрахама долгое время не было крупных ролей, что некоторые критики назвали следствием «проклятия Оскара».

Начиная с 2009 Абрахам стал часто появляться в телесериалах, таких как «Закон и порядок: Преступное намерение», «Умерь свой энтузиазм» и «Родина», за участие в котором он получил две номинации на премию Эмми.

В 2010-е Абрахам играл у Братьев Коэн в «Внутри Льюина Дэвиса» и у Уэса Андерсона в «Отель «Гранд Будапешт»» и «Остров собак».

Также Абрахам озвучивал персонажей в таких картинах, как «Как приручить дракона 3» и «Лунный рыцарь».

Мюррей Абрахам добавил к своему имени инициал "Ф." в честь своего отца Фредерика (Фарида).

Личная жизнь 
Мюррэй Абрахам женат на Кэйт Ханнан с 1962. У них двое детей.

Избранная фильмография

Награды 
 Премия «Оскар» за лучшую мужскую роль (1985)
 Премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль (1985)
 Приз «Лучшая мужская роль второго плана» на кинофестивале «Бригантина» (Бердянск, Украина) за фильм «Перестройка» (2009)

Примечания 

Лауреаты премии Obie
Члены Королевской шекспировской компании
Выпускники Техасского университета в Остине
Выпускники Техасского университета в Эль-Пасо
Преподаватели Городского университета Нью-Йорка
Преподаватели Бруклинского колледжа
Киноактёры США